Achille Devéria (1800-1857) – pittore, disegnatore e litografo francese
 Eugène Devéria (1805-1865) – pittore francese
 Henri Victor Devéria (1829-1897)– pittore francese
 Jean-Gabriel Devéria (1844-1899) – sinologo francese
 Laure Devéria (1813-1838) – pittrice francese
 Théodule Charles Devéria (1831-1871) – pittore ed egittologo francese